SS55 oder  SS 55 steht für:
 Strada Statale 55, Straße in Italien
 USS N-3 (SS-55), US-amerikanisches U-Boot

SS55